D307 (Rhône), een departementale weg in het Franse departement Rhône
 D307 (Yvelines), een departementale weg in het Franse departement Yvelines